Харченко, Владимир:
 Харченко, Владимир Анатольевич (род. 1959) — украинский художник, поэт и писатель.
 Харченко, Владимир Григорьевич (род. 1947) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Харченко, Владимир Петрович (1934—2020) — российский рентгенорадиолог, хирург-онколог, академик РАН; лауреат Государственной премии СССР и Российской Федерации.